Il singolare del Monte Carlo Masters 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour. Cédric Pioline ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6–4, 7–6 (7–3), 7–6 (8–6)

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2000
ATP Tour 2000